Prayola är ett släkte av nässeldjur. Prayola ingår i familjen Prayidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Prayola